Niemcy:
 Bösingen – dzielnica gminy Pfalzgrafenweiler w kraju związkowym badenia-Wirtembergia, w powiecie Freudenstadt
 Bösingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil

Szwajcaria:
 Bösingen – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine